

Patronyme 
 Antoine Depage (1862-1925), chirurgien et sénateur belge, mari de Marie Depage.
 Marie Depage (1872-1915), infirmière belge, décédée dans le naufrage du RMS Lusitania, épouse d'Antoine Depage.

Toponyme 
 Rue Marie Depage

Homonymie
Homonymie de patronyme